Morocha Zakufafa Amorocha (Foxxy Zakufafa Love en inglés), es un personaje ficticio en la serie animada La casa de los dibujos, parodia de un personaje de la serie Josie and the Pussycats (Josie y las gatimelódicas). Morocha es una chica promiscua y una cantante resuelve misterios.

Personalidad 
Foxxy Love (Morocha Amorocha) es el personaje más calmado de la casa, se toma la mayoría de las cosas de forma sosegada y razonable, además de ser el único personaje que no hace las cosas sin pensar. En el episodio de la Historia de los Palo Calceta, Mueble reconoce la inteligencia de Morocha al decirle que es la única que no es retrasada mental en la casa. Es conocida por su oficio de cantante resuelve misterios, por haber tenido un grupo musical llamado "Las 5 Morochas" y especialmente por su visión liberada respecto a la sexualidad y porque por medio de ella se exponen diversas cuestiones relativas al racismo, como la discriminación y los estereotipos racistas, especialmente hacia las personas de raza negra. Es la más abierta de todos los personajes y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Todavía espera a su padre, él cuál fue a comprar cigarrillos hace 20 años cuando ella tenía 3 años. En varios episodios ella menciona extrañar a su hijo Timmy, al cual abandonó.

Relación con Clara 
Morocha Amorocha empezó con el pie izquierdo cuando conoció a la Princesa Clara, pues ella la trato como si fuera una sirvienta cosa que hizo enfadar a Morocha, sin embargo Clara le pido disculpas y ella para enseñarle la realidad de la vida la besó, cosa que alegró a Clara, conforme trascurre la serie se puede ver como la relación entre ellas dos avanza haste el límite de volverse buenas amigas y que en el último capítulo de la serie las dos cantaran una canción.

Personajes de Drawn Together
Afroamericanos ficticios

en:List of Drawn Together characters#Foxxy Love